Papp Árpád (1896 – 20. század) magyar nemzeti labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása
Játékvezetésből 1938-ban vizsgázott. Az MLSZ Magyar Futballbírák Testülete (JT) minősítésével NB II-es, majd NB I-es játékvezető. Küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói szolgálatot is végzett. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen segítette társait partbíróként. A nemzeti játékvezetéstől 1959-ben búcsúzott.

Aktív játékvezetőként bekapcsolódott a szövetségi munkába. 1958-ban az MLSZ és a Budapesti Labdarúgó Alszövetség (BLASz) JT különválásakor a BLASZ JT elnökség tagjaként, a Küldő Bizottságot vezette. Az NB III-as Mátra csoport Játékvezetői Bizottság (JB) elnöke.

Források 
 Játékvezető - 1965. VI. évfolyam 9. szám

1896-ban született személyek
A 20. században elhunyt személyek
Magyar labdarúgó-játékvezetők